Dalla pace del mare lontano () — первый студийный альбом Серджио Каммариере, записанный на студии Via Veneto Jazz, изданный EMI в 2002 году.

В 2003 году вышла другая версия альбома, дополненная песней Tutto quello che un uomo — эта песня участвовала в Festival di Sanremo 2003.

Тексты песен написаны: основной материал — Roberto Kunstler, а текст песни — I figli del mare поэтом Carlo Michelstaedter.

Список композиций 
  Tutto quello che un uomo (4:28)
  Sorella mia (4:24)
  Tempo perduto (4:22)
  Via da questo mare (4:38)
  Cambiamenti del mondo (6:56)
  Dalla pace del mare lontano (4:33)
  Apri la porta (3:49)
  Canto nel vento (4:07)
  Le porte del sogno (4:59)
  Il mare (4:16)
  Per ricordarmi di te (3:41)
  Paese di goal (3:31)
  Vita d’artista (3:35)
  Cantautore piccolino (7:57)
 '' *Tutto quello che un uomo (bonus на диске издания 2003 года)

Участники записи 
Sergio Cammariere (вокал, фортепиано)
Amadeo Ariano — (барабаны)
Luca Bulgarelli — (бас)
Fabrizio Bosso — (труба)
Alex Britti — (гитара)
Olen Cesari — (скрипка)
Simone Haggiag — (перкуссия)

Альбомы Серджио Каммариере